Pink Lady steht für:

 Pink Lady (Cocktail), rosafarbiger Cocktail
 Pink Lady, Markenname einer mittel- bis großfrüchtigen roten Apfelsorte, siehe Cripps Pink
 Pink Lady, rosafarbenes Don CeSar Hotel in St. Pete Beach, Florida
 Pink Lady (Band), japanisches Frauen-Musik-Duo
 Pink Lady (Musical), Musical von Ivan Caryll (1911)